Alex Garcia (ur. 1979) − brazylijski piłkarz
 Alex Garcia (ur. 1980) − brazylijski koszykarz